Сантијаго Тлазојалтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Тлазојалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тлазојалтепек (Сантијаго Тлазојалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику